Lawina w Tatrach – lawina, która zeszła 20 stycznia 1974 po słowackiej stronie Tatr
 Lawina w Tatrach – lawina, która zeszła 28 stycznia 2003 roku, porywając 13 osób zmierzających zimą na szczyt Rysów w Tatrach
 Lawina na Szpiglasowej Przełęczy – lawina, która zeszła 30 grudnia 2001 w Tatrach